Georges Lafont est un patronyme francophone porté notamment par :

 Georges Lafont (1847-1924), architecte français ;
 Georges Lafont, photographe et chef opérateur français ;
 Georges Lafont, résistant français.